Копсталь (, ) — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Люксембург. Коммуна Копсталь является частью кантона Капеллен. В коммуне находится одноимённый населённый пункт.

Население составляет 3157 человек (на 2008 год), в коммуне располагаются 1236 домашних хозяйств. Занимает площадь 7,90 км² (по занимаемой площади 109 место из 116 коммун). Наивысшая точка коммуны над уровнем моря составляет 392 м. (67 место из 116 коммун), наименьшая 245 м. (60 место из 116 коммун).

Ссылки 
www.kopstal.lu — Официальный сайт коммуны.

Примечания 

Коммуны Люксембурга